Saarmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ain Saarmann (* 1939), estnischer Politiker und Unternehmer, Minister
 Holger Saarmann (* 1971), deutscher Musiker